John Lee peut désigner :
 John Lee (1733-1793), homme politique britannique ;
 John Lee (1783-1866), astronome britannique ;
 John A. Lee (1891-1982), homme politique et romancier néo-zélandais ;
 John Lee (1928-2000), acteur australien ;
 John Lee (1942-), homme politique britannique ;
 John Lee (1957-), homme politique hongkongais ;
 John Lee (1972-), réalisateur et producteur américain.
  (1788-1871), homme politique américain